Перхово — топоним в России:
 Перхово — озеро на севере Тверской области;
 Перхово — деревня в Боровичском районе Новгородской области;
 Перхово — упразднённая в 1976 году деревня в Марёвском районе Новгородской области;
 Перхово — деревня в Бежаницком районе Псковской области, Лющикская волость;
 Перхово — деревня в Новоржевском районе Псковской области, Вехнянская волость;
 Перхово — деревня в Локнянском районе Псковской области, Михайловская волость;
 Перхово — деревня в Опочецком районе Псковской области, Звонская волость;
 Перхово — деревня в Краснинском районе Смоленской области;
 Перхово — деревня в Селижаровском районе Тверской области;
 Перхово — деревня в Спировском районе Тверской области.
 Перхово — деревня в Удомельском городском округе Тверской области.